This Ain’t a Love Song — первый сингл группы Bon Jovi из их альбома 1995 года These Days. Песня достигла 14-го места в чарте Billboard Hot 100, 11-го места в The Mainstream Top 40 и 6-го места в UK Singles Chart. Она была написана Джоном Бон Джови и Ричи Самборой под влиянием ритм-н-блюза, но тем не менее музыкальные критики из журнала Q причислили песню к альтернативному року. Съемки видеоклипа к синглу проходили в Таиланде. Позднее была записана испаноязычная версия песни, которая была выпущена под названием «Como Yo Nadie Te Ha Amado».

Позиции в чартах

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на сайте MetroLyrics

Синглы Mercury Records
Песни, написанные Дезмондом Чайлдом
Песни Bon Jovi
Рок-баллады
Песни США
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart